Alison Van Uytvanck era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Anhelina Kalinina ha sconfitto Clara Tauson con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Aljaksandra Sasnovič (ritirata)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Ana Bogdan (quarti di finale)
  Anhelina Kalinina (Campionessa)

  Lucia Bronzetti (semifinale) 
  Tatjana Maria (ritirata) 
  Marta Kostjuk (secondo turno) 
  Anna Blinkova (semifinale)

Wildcard 

  Audrey Albié (secondo turno)
  Ana Bogdan (quarti di finale)
  Alizé Cornet (primo turno)

  Sofia Kenin (primo turno) 
  Aljaksandra Sasnovič (ritirata) 
  Zhang Shuai (quarti di finale)

Qualificate 

  Jana Fett (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

  Marine Partaud (primo turno) 
  Ekaterina Rejngol'd (secondo turno)

Lucky loser 

  Émeline Dartron (primo turno)
  Joanna Garland (primo turno)

  Jenny Lim (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2022